Bellaire ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bellaire (Arkansas)
 Bellaire (Sedgwick County) (Kansas)
 Bellaire (Smith County) (Kansas)
 Bellaire (Michigan)
 Bellaire (Minnesota)
 Bellaire (Ohio) (zwei Orte im gleichen County)
 Bellaire (Pennsylvania)
 Bellaire (Texas)
 Bellaire (Queens), (Queens in New York City)
 Bellaire Colonia (Texas)
 Bellaire Gardens (Ohio)
 Bellaire Junction (Texas)
 Bellaire West (Texas)

Siehe auch:
 Bellair
 Bel-Aire
 Belleair